

Codici 
 PKW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Selebi-Phikwe / Selibi Phikwe (Botswana)

Automobili
 PKW, Personenkraftwagen – in lingua tedesca indica l'autoveicolo per trasporto persone